Мајло има више значења:
 Мајло (Мејн), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мејн
 Мајло (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Мајло (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури